Пишчевич — прізвище.

 Пишчевич Семен (Симеон) Степанович (1731—1785) — сербський військовик.
 Пишчевич Олександр Семенович (31.05.1764–20.03.1820) — військовий діяч, поміщик із Новоросії, мемуарист.